Барбара Д. Брокколи (род. 18 июня 1960) — американский продюсер, известна своей работой над серией фильмов о Джеймсе Бонде.

Биография 
Брокколи — дочь продюсера Джеймса Бонда Альберта Р. Брокколи и актрисы Даны Уилсон Брокколи. В 1995 Брокколи передал контроль EON Productions, производственной компании, ответственной за ряд фильмов о Бонде, Барбаре и ее единоутробному брату Майклу Г. Уилсону. По состоянию на 2015 год они продолжали управлять компанией.

Брокколи вышла замуж за актера Фредерике М. Золло, но позже развелась с ним.

Она стала членом ордена Британской империи (OBE с 2008 года, CBE с 2022 года). В 2014 она была отобрана, как член международного жюри для 64-го Берлинского международного кинофестиваля.

Фильмография 
 Золотой глаз (1995)
 Завтра не умрёт никогда (1997)
 И целого мира мало (1999)
 Умри, но не сейчас (2002)
 Казино «Рояль» (2006)
 Квант милосердия (2008)
 007: Координаты «Скайфолл» (2012)
 007: Спектр (2015)
 Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле (2017)
 Нэнси (2018)
 Ритм-секция  (2020)
 Не время умирать (2021)

Примечания

Ссылки 

Кинопродюсеры США
Джеймс Бонд
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт